Граф Карл Васи́льевич Нессельро́де или Карл Роберт фон Нессельроде-Эресховен (; , Лиссабон — , Санкт-Петербург) — русский государственный деятель немецкого происхождения, предпоследний канцлер Российской империи. Занимал пост министра иностранных дел дольше, чем кто-либо другой в истории как России, так и СССР (почти 40 лет, считая годы совместного с Каподистрией управления иностранными делами). Сторонник сближения с Австрией и Пруссией, противник революционных движений и либеральных преобразований, один из организаторов Священного союза.

Биография 
Из немецкого графского рода Нессельроде, при роспуске Священной Римской империи медиатизованного. Его отец Максимилиан Нессельроде служил в Австрии, Голландии, Франции, Пруссии и, наконец, в России. Мать, еврейка протестантского вероисповедания, Луиза Гонтар (1746—1785) была дочерью богатого купца из Гренобля, имела титул баронессы. Карл родился в Лиссабоне, где отец его был русским посланником. Был окрещен по англиканскому обряду, так как церковь английского посольства была единственной протестантской церковью в Лиссабоне, до конца жизни был протестантом; так и не научился правильно говорить по-русски.

По высочайшему повелению в 1788 году он был записан в службу мичманом в русский флот — в восьмилетнем возрасте. После обучения в берлинской гимназии, в 1796 году он приехал в Петербург, однако его успешной карьере во флоте мешала хроническая морская болезнь.

Вскоре после кончины Екатерины, благоволивший к Нессельроде император Павел I пожаловал его в свои флигель-адъютанты по флоту, а позднее перевёл в сухопутные войска поручиком в конную гвардию, оставив при себе флигель-адъютантом; ни там, ни тут он не обнаружил способностей к военной службе, что не помешало ему дослужиться в двадцать лет до полковника. Вскоре он был уволен из армии с пожалованием с 13 июня 1800 года в камергеры.

После смерти Павла он был отправлен в Вюртемберг ко двору герцога с извещением о вступлении на престол Александра I. Из Штутгарта он был переведён в Берлин, потом в Гаагу секретарём посольства. Во время пребывания в Германии он познакомился с Меттернихом, тогда австрийским посланником в Дрездене, и знакомство это скоро перешло в тесную дружбу. Нессельроде смотрел на Меттерниха снизу вверх; последний казался ему гениальным дипломатом, а его советы — всегда спасительными; в свою очередь Меттерних умел хорошо пользоваться слабостями своего ученика. Основной мыслью всей дальнейшей политики Нессельроде был тесный союз с Австрией.

В 1807 году был командирован в Тильзит, в распоряжение русских уполномоченных Д. И. Лобанова-Ростовского и А. Б. Куракина, а потом отправлен советником посольства в Париж, где вновь встретился с Меттернихом, австрийским послом при французском дворе. В значительной степени под его влиянием депеши Нессельроде, составляемые для русского посла Толстого, дышали ненавистью к Франции. В 1810 году, когда отношения России к Франции начали портиться, Нессельроде, по собственному желанию, был отозван в Петербург. Здесь французские симпатии уже значительно ослабели; поэтому Нессельроде был принят императором Александром очень ласково и пожалован статс-секретарём.

В 1812 году его положение при дворе было упрочено женитьбой на дочери министра финансов Гурьева. Перед войной с Наполеоном канцлер граф Н. П. Румянцев настойчиво советовал императору Александру не доверять Габсбургам и даже предлагал поднять в их владениях восстание славян. Представителем противоположного мнения явился Нессельроде. После победы над Наполеоном в России, Нессельроде, на этот раз вместе с Румянцевым, но вопреки Кутузову, высказался за перенесение войны в пределы Германии и за окончательное ниспровержение французского могущества. Это, в конечном итоге привело к подписанию Рейхенбахских конвенций, неоценимую помощь в подготовке которых оказал Иоганн фон Анстетт.

С 1812 по 1815 годы постоянно находился при императоре и был влиятельным участником Венского конгресса. С 17 февраля 1813 годы был в чине III класса. Обнаружение тайного договора между Австрией и Францией против России слегка поколебало его положение.

Управляющий иностранной коллегией (1816) 

В 1816 году Нессельроде был назначен управляющим иностранной коллегией, но одновременно с ним, и как бы в противовес ему, графу Каподистрии поручено ведение иностранных дел. Таким образом было как бы два министра иностранных дел, взгляды которых на задачи русской иностранной политики значительно расходились.

Император служил верховным примирителем и посредником между ними, гораздо более склоняясь на сторону Нессельроде, который сопровождал Александра на конгрессы Священного союза в Аахен, Троппау (ныне Опава), Лайбах (ныне Любляна) и Верону. В 1822 году Каподистрия получил бессрочный отпуск, и Нессельроде стал единственным министром иностранных дел.

В 1826 году был назначен в Верховный уголовный суд по делу декабристов.

Политика его по-прежнему состояла в стремлении к сближению с Австрией. В 1830 году в Карлсбаде виделся с Меттернихом, осыпавшим его упрёками за поддержку греческого восстания; Нессельроде признал, по крайней мере по рассказу Меттерниха, всю справедливость этих упрёков и согласился, что революция, начатая греками, всего опаснее именно для России.

В 1844 (17 марта) стал канцлером Российской империи, а через пять лет способствовал вмешательству России в австрийские дела, с целью усмирения венгерского восстания. Ответственность за дипломатическую изоляцию России в Крымскую войну в значительной степени падает на Нессельроде.

Политика на Дальнем Востоке 

В 1843 году вице-адмирал Путятин разработал план организации экспедиции к восточным морским границам Китая и Японии. Граф Нессельроде противодействовал ему, опасаясь «возможности разрыва с Китаем, неудовольствия Европы, в особенности англичан». Предлагал признать амурский бассейн принадлежащим Китаю и отказаться от него навсегда.

Но в 1850 году капитан 1-го ранга Невельской, Геннадий Иванович, действуя самовольно, основал в устье Амура так называемый пограничный «Николаевский пост», где в годы Восточной или Крымской войны 1853—1856 был построен город Николаевск-на-Амуре. Император Николай I позднее дал аудиенцию Геннадию Невельскому, выслушал его доводы и, вопреки мнению Нессельроде, одобрил действия русского моряка на Дальнем Востоке.

Под руководством Нессельроде, 7 февраля 1855 года вице-адмиралом Е. В. Путятиным был подписан Симодский трактат между Россией и Японией.

15 (27) апреля 1856 г., после смерти Николая I в предыдущем году, и после Парижского мирного конгресса, Нессельроде был уволен от должности министра иностранных дел и затем назначен председателем Комитета железных дорог с оставлением чина государственного канцлера иностранных дел и статуса члена Государственного совета.

По очерёдности награждения входил в состав пенсионеров — кавалеров ордена Святого Андрея Первозванного (800 рублей в год) и в состав пенсионеров — кавалеров ордена Святого Владимира 1-й степени (600 рублей в год).

Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.

В 1924 году в сотую годовщину подписания Русско-американской конвенции именем Нессельроде была названа  на границе Аляски и Британской Колумбии.

Взгляды 

Сам Нессельроде в записке «О политических соотношениях России» от 11 февраля 1856 года определил свою политику как монархическую и антипольскую. Проникнутый идеями Священного союза, Нессельроде питал искреннюю ненависть ко всякому свободному стремлению, как в Европе, так и в России; он находил, что крепостное право одинаково благодетельно как для помещиков, так и для крестьян, и незадолго до освобождения крестьян высказывал Николаю Милютину опасение, как бы реформа не уничтожила патриархального склада русского быта. В ту же эпоху освободительных стремлений он настаивал в особой записке на усилении цензурных строгостей.

В эпоху более раннюю даже граф Иоанн Каподистрия казался ему либеральным доктринёром, опасным на посту министра иностранных дел. Греческое восстание вызывало в нём, как и в Меттернихе, только вражду.

Отверг в 1825 году план покупки Российско-Американской компанией (РАК) крепостных для переселения в Америку с предоставлением на месте переселения свободы. Позиция Нессельроде по РАК сыграла решающую роль в сужении деятельности компании в бассейне Тихого океана и в Северной Америке в 1824—1825 годах. Заключенные при его содействии конвенции с США, включая российско-американскую Конвенцию 1824 года о торговле, мореплавании и рыбной ловле, позволявшие кораблям США заходить во все внутренние моря, заливы и бухты Русской Америки «для производства там рыбной ловли и торговли с природными той страны жителями», подрывали интересы РАК и привели в итоге к её ликвидации.

Гастроном 
Подобно своему тестю Гурьеву, К. В. Нессельроде имел репутацию гастронома. Об этом свидетельствал, например, французский дипломат Рейзе:

6-го (18-го) ноября 1852 г. мы были… на большом официальном обеде у графа Нессельроде… тонкий обед был прекрасно сервирован. Шесть метрдотелей в коричневых сюртуках французского покроя со стального цвета пуговицами, в белых атласных жилетах и больших жабо, при шпаге, руководили лакеями, одетыми в пунцовых ливреях. Канцлер был старичок небольшого роста, очень живой и веселый, в сущности очень эгоистичный и очень походил на Тьера. Он был весьма воздержан, хотя любил хорошо поесть; до обеда, который был всегда весьма изысканный, он ничего не ел, только выпивал по утру и в три часа дня по рюмке малаги с бисквитом. Он сам заказывал обед и знал, из чего делается каждое кушанье.

Именем русского канцлера названы некоторые ставшие известными кушанья. Наиболее знаменито мороженое «Glace Nesselrode», иначе называемое «пудинг Нессельроде», десерт, оставшийся по сей день в мировой кухне и продолжающий носить имя Нессельроде — замороженное холодное сладкое на основе пюре из варёных каштанов, протёртых через сито, соединённого со взбитыми сливками или с заварным кремом. Известны также «суп Нессельроде» (из репы), «майонез Нессельроде», суфле из бекасов и другие блюда. «Из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, — писал Ф. Ф. Вигель, — усовершенствовал он себя только по одной части: познаниями в поваренном искусстве доходил он до изящества»..

Возможно, именно «гастрономическую» репутацию канцлера обыграл Н. С. Лесков в повести «Левша», где фамилия графа передана как «Кисельвроде».

Семья 

С января 1812 года был женат на одной из самых богатых петербургских невест Марии Дмитриевне Гурьевой (1786—1849), дочери министра финансов графа Д. А. Гурьева от брака с П. С. Салтыковой. В 1802 году была пожалована во фрейлины, в 1816 году награждена орденом св. Екатерины 2-й степени, с 1836 года статс-дама. Современники давали графине неоднозначную оценку. Д. Фикельмон замечала, что её чрезвычайная природная холодность делает её нрав крайне неприятным, но под этой ледяной оболочкой и весьма мужеподобными формами кроется довольно тёплое сердце.

А. О. Смирнова вспоминала, что у «графини Нессельроде был веселый, громкий, детский смех, а это лучший знак доброго сердца и высокой души». Граф Ф. Г. Головкин остроумно писал:
Графиня Нессельроде была гостеприимной и любезной в обращении, свой петербургский дом она держала открытым, её обеды и повара славились по всей Европе. В обществе она встречалась с А. С. Пушкиным, на свадьбе Е. Гончаровой с Дантесом была посаженой матерью жениха, которому покровительствовала. Графиню Нессельроде обвиняли в сочинении анонимных писем в адрес поэта и называли инициатором пасквильного «диплома», который привёл к дуэли поэта. Скончалась скоропостижно от апоплексического удара в Гастейне, в Тироле, тело её было перевезено в Россию и предано земле в Духовской церкви Александро-Невской лавры. В браке имели детей:
 Елена Карловна (1813—1875), с 1832 года замужем за графом Михаилом Иринеевичем Хрептовичем (1809—1892).
 Дмитрий Карлович (1816 — 07.05.1891), секретарь посольства в Константинополе, обер-гофмейстер и статский советник. С 1847 года женат на Лидии Арсеньевне Закревской (1826—1884), дочери графа А. А. Закревского и А. Ф. Закревской. Брак был неудачным, вскоре она оставила мужа и сына, и уехала в Париж. В 1859 году без развода с Нессельроде стала женой князя Д. В. Друцкого-Соколинского, но этот брак был признан незаконным по определению Святейшего Синода. Умер от апоплексического удара в Ницце, похоронен там же на русском кладбище.
 Мария Карловна (1820—после 1881), фрейлина двора (06.12.1836), замужем (с 01.10.1839, Берлин) за саксонским посланником в Париже бароном Лео Зеебахом (1811—1884).
 Александр Карлович (1822—31.05.1824), умер от зубной болезни, похоронен на Фарфоровском кладбище.

Ордена 
Российские:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного (22.09.1829)
 Алмазные знаки к ордену Святого апостола Андрея Первозванного (1834)
Орден Святого Владимира 1-й степени (27.09.1818)
Орден Святого Владимира 2-й степени
Орден Святого Александра Невского (29.03.1814)
 Алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского (25.03.1817)
Орден Святой Анны 1-й степени (22.09.1829)
Орден Белого орла (Царство Польское, 14.03.1818)

Иностранные:
Австрийский орден Золотого руна (1824)
Австрийский Королевский венгерский орден Святого Стефана, большой крест (1815)
Австрийский орден Леопольда, большой крест
Ангальтский Династический орден Альбрехта Медведя, большой крест (17(29).06.1837)
Баденский орден Верности, большой крест
Вюртембергский орден Вюртембергской короны, большой крест
Ганноверский Королевский Гвельфский орден, большой крест
Датский орден Слона (20.08(01.09).1819)
Испанский орден Карлоса III, большой крест
Королевства обеих Сицилий орден Святого Фердинанда и Заслуг, большой крест
Пармский Константиновский орден Святого Георгия, большой крест
Прусский орден Чёрного орла
Прусский орден Красного орла 1-го класса
Сардинский Высший орден Святого Благовещения (1815)
Сардинский орден Святых Маврикия и Лазаря, большой крест
Французский орден Почётного легиона, большой крест (1819)
Французский орден Святого Духа
Шведский орден Серафимов (13(25).01.1825)
Шведский орден Полярной звезды

Киновоплощения 
  — «Хромой дьявол» (Франция, 1948)
 Владимир Татосов — «Смерть Вазир-Мухтара», 1969.
 Дмитрий Бессонов — «Звезда пленительного счастья», 1975.
 Ольгерт Кродерс — «Последняя дорога», 1986.
 Лев Лемке — «Левша», 1986.
 Анатолий Мацукевич — «Лермонтов», 1986.
 Хейно Мандри  — «Залив счастья», 1987
 Гали Абайдулов — «Пушкин. Последняя дуэль», 2006.

Примечания

Литература 
 
 
 «Autobiographie» (Париж, 1866; русский перевод под наименованием «Записки»: «Русском Вестнике». — октябрь 1865. Т. 59);
  Нессельроде К. В. Неизданное письмо графа КВ. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу-Эриванскому от 11 мая 1829 г. / Сообщ. А. П. М./ Исторический вестник, 1890. — Т. 39. — № 1. — С. 221—225. — Под загл.: Страничка из истории наших сношений с Персией в 1829 г. ;
 «Correspondance diplomatique du C-te Pozzo di Borgo et du C-te de Nesselrode 1814—1818» (Париж, 1890);
 Татищев С. С. «Внешняя политика императора Николая I» (, 1887);
 Татищев С. С. «Император Николай и иностранные дворы» (1889);
 Татищев С. С. «Из прошлого русской дипломатии» (1890);
 Соловьёв С. М. «Император Александр I» (СПб., 1877).
 Мамай А. С. Амурский вопрос в дальневосточной политике России в середине XIX в. : Н. Н. Муравьев-Амурский. Дис. … канд. ист. наук. — , 1997.
 Таньшина Н.П. К.В. Нессельроде: Искусство быть дипломатом. СПб.: Евразия, 2021. 352 с.
 Чины первого класса // Список гражданским чинам первых четырёх классов по старшинству : Сост. в Герольдии и испр. по 25 дек. 1845.
 

Члены Государственного совета Российской империи
Графы России
Конногвардейцы
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Полковники (Российская империя)
Камергеры (Российская империя)
Министры иностранных дел Российской империи
Канцлеры Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Политики XIX века